Чемпионат Литвы по международным шашкам среди мужчин 2014 — прошёл с 25 по 30 марта по круговой системе. В турнире участвовали 8 спортсменов, в том числе 2 международных гроссмейстера (GMI), 1 международный мастер (MI), 2 мастера ФМЖД (MF) и две спортсменки.

Результаты

GMI —международный гроссмейстер

MI —международный  мастер

MF — мастер ФМЖД

Ссылки 
 Результаты чемпионата на сайте Федерации шашек Литвы 

мужчин
2014 год в шашках